Sönderby heißen folgende geographische Objekte:
 Sönderby (Tønder Kommune), Ort in der Kirchspielsgemeinde Møgeltønder Sogn, Dänemark
 Sönderby (Rieseby), Ortsteil der Gemeinde Rieseby, Deutschland